Токио има више значења:

 Токио
 Токио (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Токио (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику